Д’Анджело Расселл (; родился 23 февраля 1996 года в Луисвилле, штат Кентукки) — американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». Играет на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим вторым номером на драфте НБА 2015 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс».

Биография 
В 2014 году принял участие в играх McDonald’s All-American и Jordan Brand Classic, в которых соревнуются лучшие выпускники школ США и Канады. В 2014 году он в составе молодёжной сборной США участвовал в турнире Nike Hoop Summit, в котором лучшие американские школьники играли против команды иностранных игроков в возрасте до 19 лет.

7 июня 2013 года Расселл выбрал баскетбольную программу колледжа Огайо, он имел предложения от колледжей Луисвилл, Мичиган и Северная Каролина. За дебютный сезон 2014/15 годов в колледже Расселл провел 35 матчей, набирая 19,3 очков, делая 5,7 подборов и 5 передач в среднем за игру.

22 апреля 2015 года Расселл выдвинул свою кандидатуру на Драфт НБА 2015 года.

7 июля 2019 года Рассел, как часть сделки по обмену Кевина Дюранта, перешёл в  «Голден Стэйт Уорриорз». С защитником был подписан максимальный 4-летний контракт на 117 миллионов долларов.

6 февраля 2020 года был обменён в команду «Миннесота Тимбервулвз» вместе с Джейкобом Эвансом и Омари Спеллманом, взамен «Голден Стэйт» получил Эндрю Уиггинса, защищённый выбор в 1 раунде драфта и выбор во втором раунде.

9 февраля 2023 года Рассел был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс» в рамках трехстороннего обмена с участием «Юта Джаз». В этой сделке «Лейкерс» получили Рассела, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта, «Юта Джаз» - Рассела Уэстбрука, Хуана Тоскано-Андерсона, Дэмиана Джонса и защищенный в топ-4 выбор первого раунда драфта 2027 года, а «Миннесота Тимбервулвз» - Майка Конли, Никейла Александера-Уокера и выбор второго раунда драфта.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Ohio State Buckeyes bio

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Выпускники Академии Монтверде